League of Ireland (1924/1925) była 4. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Irlandii. W rozgrywkach brało udział 10 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Bohemian FC. Nowym mistrzem Irlandii został zespół Shamrock Rovers. Tytuł króla strzelców zdobył Billy Farrell, który w barwach klubu Shamrock Rovers strzelił 25 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 League of Ireland Premier Division

Bibliografia 
 

1924 w Irlandii
1924 w piłce nożnej
1925 w Irlandii
1925 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Irlandii